ОРМ-65 — опытный жидкостный ракетный двигатель. Разработан в Реактивном институте В. П. Глушко в 1936 году. Стендовые испытания прошли в 1936 году, лётные — в 1939 году. Предназначался для ракетоплана РП-318, крылатых ракет 212, 301.

Технические характеристики 
 Топливо: тракторный керосин
 Окислитель: азотная кислота
 Тяга: регулируемая от 490 до 1720 Н
 Удельный импульс: 2059—2108 м/с
 Давление в камере сгорания: 2.45 МПа
 Зажигание: с сигнализацией, пиротехническое, электрозапал
 Запуск: автоматический, полуавтоматический
 масса: 14,26 кг
 ресурс: до 50 запусков с наработкой до 30 минут

Литература 
 Глушко В. П. Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1987.

Ракетные двигатели Советского Союза